Piercy ist der Name eines Ortes:
 Piercy (Kalifornien) im Mendocino County

Piercy ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Piercy/William Benton Piercy (1896–1951), US-amerikanischer Baseballspieler
 Doug Piercy, US-amerikanischer Gitarrist
 Marge Piercy (* 1936), US-amerikanische Schriftstellerin
 Pam Piercy (* 1937), britische Mittelstreckenläuferin und Sprinterin
 William Piercy, 1. Baron Piercy (1886–1966), britischer Ökonom